Esistono più comuni francesi con questo nome

Coulonges – Charente
Coulonges – Charente Marittima
Coulonges – Vienne